Civray puede referirse a: 

 Civray, comuna francesa situada en Cher.
 Civray, comuna francesa situada en Vienne.